El término colectividad puede referirse a:

 Grupo social, sistema social formado por un conjunto de individuos que desempeñan rol social dentro de una sociedad.
 Colectividad, cada una de las instituciones económico-sociales que, inspiradas en los principios anarcosindicalistas, se formaron durante la situación revolucionaria que acompañó a la guerra civil en España.
 Colectividad territorial, administración y sujeto público distinto del Estado francés, que ejerce determinadas competencias que le son atribuidas sobre un territorio determinado.
 Colectividad especial, departamentos situados fuera de la Francia metropolitana.
 Colectividad de ultramar (COM), división administrativa francesa definida en la última reforma constitucional.